Debut kan også henvise til:

 Debut – første optræden eller udgivelse
 Debut Records – et kortlivet pladeselskab dannet af Charles Mingus og Max Roach
 Debut (album) – et album af Björk
 Debut (film fra 1995) – dansk kortfilm fra 1995 instrueret af Jonas Elmer
 Debut (film fra 2014) – dansk kortfilm fra 2014 instrueret af Mads Riisom